Ванген () — власна назва.

Персоналії 
 Ванген — прізвище.

Топоніми

Ванген-в-Алльгої
 Ванген (Геппінген)

Ванген (Нижній Рейн)

Ванген — громада в кантоні Швіц
 Ванген-Брюттізеллен — громада в кантоні Цюрих
 Ванген-бай-Ольтен — громада в кантоні Золотурн